

Geografia

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Hajnice
 Hejnice

Niemcy 
 Haindorf – dzielnica Nabburga
 Haindorf – dzielnica Schmalkalden
 Haindorf – dzielnica Weimaru

Osoby 
 Alexander Haindorf – niemiecki psycholog

Inne 
 Haindorf – pałac

Zobacz też 
 Hainsdorf
 Heindorf
 Markersdorf-Haindorf